Чемпионат Европы по футболу 2001 среди юношей до 16 лет — девятнадцатый розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет, который проходил в Англии с 22 апреля по 6 мая 2001 года. Это был последний турнир в категории до 16 лет, далее проходили турниры до 17 лет. В чемпионате принимали участие 16 сборных. Чемпионом в шестой раз стала сборная Испании.

Отборочный турнир 

Финальному турниру чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет предшествовал отборочный турнир. 50 команд выявили 15 из них, которые прошли в финальную часть и присоединились к сборной Англии — хозяйке турнира.

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 2001 году
2001 год в Англии
Международные соревнования по футболу в Англии
футбол юноши
Чемпионаты Европы в Великобритании
Апрель 2001 года
Май 2001 года
Спорт в Великобритании в 2001 году